Список пенитенциарных учреждений Украины составлен по материалам сайта Государственной пенитенциарной службы Украины, а также на основе других, в том числе и неправительственных источников. По состоянию на 1 марта 2012 года в 183 учреждениях ГПСУ находилось 153,6 тыс. человек, в том числе в 32 следственных изоляторах (СИЗО) — 35,6 тыс. человек, в 142 криминально-исполнительных учреждениях (колониях) — 117,9 тыс. человек, в 9 воспитательных колониях для несовершеннолетних — 1,3 тыс. человек. Если с 2001 года число украинских заключённых постоянно сокращалось, то с 2010 года наметился обратный процесс (например, в 2011 году число заключённых выросло на тысячу человек по сравнению с предыдущим годом).

Среди осуждённых, содержащихся в колониях, 44,8 тыс. человек находятся в 41 учреждении среднего уровня безопасности для неоднократно судимых, 36,6 тыс. человек — в 35 учреждениях среднего уровня безопасности для впервые осуждённых, 6,9 тыс. человек — в 9 учреждениях минимального уровня безопасности с общими условиями, 6,1 тыс. человек — в 13 женских колониях, 5,1 тыс. человек — в 23 исправительных центрах, 4,3 тыс. человек — в 9 учреждениях максимального уровня безопасности, 2,9 тыс. человек — в 6 специализированных лечебных заведениях, 2,8 тыс. человек — в лечебных заведениях при исправительных колониях и СИЗО, около 1 тыс. человек — в 6 учреждениях минимального уровня безопасности с облегчёнными условиями.

Среди осуждённых 12,5 тыс. человек были осуждены на срок более 10 лет, более 1,7 тыс. человек отбывали наказание в виде пожизненного лишения свободы, более 1 тыс. человек отбывали наказание в виде ареста. 29,3 тыс. осуждённых отбывали срок за разбой, грабёж и вымогательство, 21,8 тыс. — за преступления в сфере незаконного оборота наркотических и психотропных веществ и другие преступления против здоровья населения, 17,1 тыс. — за умышленное убийство (в том числе 8,4 тыс. — за убийство при отягощяющих обстоятельствах), 9,8 тыс. — за умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, 2,3 тыс. — за изнасилования, 26 человек — за захват заложников.

Производство ГПСУ включает в себя 128 промышленных и 11 сельскохозяйственных предприятий. При 88 колониях существуют профессионально-технические учебные заведения, в которых обучалось почти 9 тыс. осуждённых. Также в системе ГПСУ работало 151 общеобразовательное учебное заведение, в которых обучалось более 14 тыс. осуждённых (в том числе в 58 учреждениях — вечерние школы, в 74 — классы или группы с вечерней формой обучения, в 19 — учебно-консультационные пункты). Кроме того, в учреждениях ГПСУ функционировали 127 религиозных мест, в том числе 76 храмов, 47 часовен и 4 молитвенные дома.

Встречающиеся в статье сокращения 
 ИТК — исправительно-трудовая колония
 ИК — исправительная колония
 ИЦ — исправительный центр
 ВК — воспитательная колония
 УИН — учреждение исполнения наказаний
 СИЗО — следственный изолятор
 ЛТП — лечебно-трудовой профилакторий
 ГПСУ — Государственная пенитенциарная служба Украины
 ГДУВИН — Госдепартамент Украины по вопросам исполнения наказаний (предшественник ГПСУ, реорганизованный в 2010 году)

УИН, ИК и ИЦ отсортированы по номерам в порядке возрастания; СИЗО и ВК, не имеющие нумерации, располагаются в списке отдельно: следственные изоляторы идут первыми, так как с них начинается «путь» задержанного в пенитенциарную систему, а воспитательные колонии идут последними по причине самого лёгкого режима.

Отдельным цветом выделены женские колонии и исправительные центры.

Отдельным цветом выделены учреждениях максимального уровня безопасности.

Отдельным цветом выделены воспитательные колонии для несовершеннолетних.

'''Отдельным цветом выделены ликвидированные колонии.

Автономная Республика Крым 

После Великой Отечественной войны в Крыму существовало 14 колоний, в том числе три женские (в селе Лозовое — для беременных женщин, рожениц и женщин, находившихся на лечении, в селе Гвардейское — две сельскохозяйственные колонии). После аннексии Крыма весной 2014 года украинские власти потеряли контроль над всеми пенитенциарными учреждениями полуострова.

Винницкая область

Волынская область 

К 2010 году в пенитенциарных учреждениях области содержалось более 2 тыс. человек (к 2011 году — около 1,5 тыс.), из которых около половины были местными жителями, а остальные — выходцами из других регионов страны.

Днепропетровская область 

К 2011 году в пенитенциарных учреждениях области содержалось около 18 тыс. человек.

Донецкая область 

После Великой Отечественной войны на восстановление разрушенного Донбасса этапировали множество заключённых со всех уголков Советского Союза, а также немецких военнопленных. К 2010 году в пенитенциарных учреждениях области содержалось более 26,5 тыс. человек (по этому показателю Управление госдепартамента Украины по вопросам исполнения наказаний в Донецкой области является крупнейшим в стране).

Житомирская область

Закарпатская область

Запорожская область 

В 1982 году в Гуляйполе была открыта ИТК № 102 общего режима, в 1984 году в Сухоивановке — ИТК № 106 общего режима, но позже обе эти колонии расформировали. К 2010 году в пенитенциарных учреждениях области содержалось более 10 тыс. человек.

Ивано-Франковская область

Киев и Киевская область

Кировоградская область

Луганская область 

К 1960 году на территории Луганской области были расположены 10 ИТК и 2 тюрьмы. К 2011 году в пенитенциарных учреждениях области содержалось более 13 тыс. человек.

Львовская область

Ликвидированные учреждения

Николаевская область

Одесская область

Полтавская область

Ровенская область

Сумская область

Тернопольская область

Харьковская область 

К 2012 году в пенитенциарных учреждениях области содержалось более 13,2 тыс. человек, в том числе более 100 пожизненно осуждённых.

Херсонская область

Хмельницкая область 

К 2012 году в пенитенциарных учреждениях области содержалось около 5 тыс. человек. В 2012 году была расформирована Хмельницкая исправительная колония № 121 (Давыдковцы). В настоящее время на её территории действует Хмельницкое училище повышения квалификации и переподготовки персонала Государственной криминально-исполнительной службы Украины.

Черкасская область

Черниговская область

Черновицкая область

Комментарии

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Государственной пенитенциарной службы Украины
 Учреждения исполнения наказаний Украины
Департамент з питань виконання кримінальних покарань

Пенитенциарная система Украины
Списки:Украина
Списки пенитенциарных учреждений по странам